Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 341 dans le monde.

 Route 341 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 341 au Québec, Canada
 Route 341 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 341 en France